Залізнична лінія № 3 Варшава-Західна – Куновиці – електрифікована, магістральна залізнична лінія державного значення, завдовжки 475,583 км. Є однією з найдовших залізничних ліній Польщі і є частиною міжнародної залізничної лінії E 20 (Берлін – Куновиці – Познань – Кутно – Варшава – Тереспіль – Москва).

Максимальні швидкості 
Виходячи з таблиці, можна обчислити, що поїзд на лінії Варшава-Східна – Берлін-Головний рухається з середньою швидкістю близько 105 км/год, а відстань 490 км до польсько-німецького кордону (включаючи 16-хвилинну зупинку на проміжних станціях) проходить приблизно за 4 з половиною години.

Примітки 

Залізничні лінії Польщі